ŠK Slovan Bratislava (normalt bare kendt som Slovan Bratislava) er en slovakisk fodboldklub fra hovedstaden Bratislava. Klubben spiller i landets bedste liga, Corgoň Liga, og har hjemmebane på Tehelné Pole Stadion. Klubben blev grundlagt den 3. maj 1919 og har siden da været Slovakiets mest succesfulde klub. Holdet har gennem tiden vundet otte tjekkoslovakiske og otte slovakiske mesterskaber, fem tjekkoslovakiske og tre slovakiske pokaltitler, og som kronen på værket, Pokalvindernes Europa Cup, som man sikrede sig i 1969 med en finale sejr over FC Barcelona.

Titler 

 Tjekkoslovakiske Liga (16): 1949, 1950, 1951, 1955, 1970, 1974, 1975, 1992, 2008, 2010, 2012, 2013, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

 Slovakiske Liga (15): 1940, 1941, 1942, 1944, 1994, 1995, 1996, 1999, ... 2019, 2020, 2021

 Tjekkoslovakiske Pokalturnering (5): 1962, 1963, 1968, 1974 og 1982

 Slovakiske Pokalturnering (10): 1994, 1997,1999, 2009, 2010, 2012, 2016, 2017, 2019 og 2020

 Pokalvindernes Europa Cup (1): 1969

Kendte spillere 
  Peter Dubovský
  Stanislav Varga
  Róbert Vittek
  Samuel Slovák

Danske spillere 
  Ingen

Europæisk deltagelse

Eksterne henvisninger 
Klubbens officielle hjemmeside 

Bratislava, Slovan
Etableret i 1919
Bratislava